Les Dugesiidae sont une famille de vers plats des marais.

Phylogénie

Liste des genres 
Bopsula Marcus, 1946
Cura Strand, 1942
Curtisia Graff, 1916
Dugesia Girard, 1851
Eviella Ball, 1977
Girardia Ball, 1974
Neppia Ball, 1974
Reynoldsonia Ball, 1974
Romankenkius Ball, 1974
Schmidtea Ball, 1974
Spathula Nurse, 1950
Weissius Sluys, 2007

Références 

 Ball, 1974 : A contribution to the phylogeny and biogeography of the freshwater triclads (Platyhelminthes: Turbellaria). in Riser & Morse  Biology of the Turbellaria. pp. 339-401.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 
 
 
 
 
 

Tricladida